Il singolare maschile del Fergana Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Yuki Bhambri era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Radu Albot ha battuto in finale Ilija Bozoljac 7–6(9), 6(3)–7, 6-1.

Teste di serie

  Andrej Golubev (semifinali)
  James Ward (primo turno)
  Malek Jaziri (semifinali)
  Farrukh Dustov (secondo turno)

  Radu Albot (Campione)
  Huang Liang-Chi (primo turno)
  Mohamed Safwat (quarti di finale)
  Dzmitry Zhyrmont (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Fergana Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013